Серге́й Бабе́нко:
 Бабенко, Сергей Викторович (род. 1961) — советский и эстонский баскетболист.
 Бабенко, Сергей Фёдорович (1912—2008) — советский и украинский машиностроитель, профессор.